Нью-Лотс-авеню:

 Нью-Лотс-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line. 
 Нью-Лотс-авеню — станция на IRT New Lots Line Нью-Йоркского метро.